Демидовка () — село, Демидовский сельский совет, Кременчугский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322481001. Население по переписи 2001 года составляло 395 человек.

Является административным центром Демидовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Гуньки, Ковали, Найденовка, Радочины, Щербухи и Яремовка.

Географическое положение 
Село Демидовка находится на участке пересохшего русла реки Сухой Омельник, в 2-х км от правого берега реки Псёл,
примыкает к селу Радочины, на расстоянии в 1 км от села Гуньки.

История 
 1654 — дата основания.
 1803 — в селе Демидовке была построена деревянная Свято-Духовская церковь с колокольней.

 Есть на карте 1796 года.
 В 1862 году в селе владельческом Демидовка была церковь православная, 3 завода, 45 дворов где жило 685 человек.
 В 1911 году в селе Демидовка была церковь Святого Духа, церковно-приходская школа и проживало 1231 человек.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания